Кубок Узбекистана по мини-футболу () проводится с 1996 года. Наиболее титулованным клубом является столичный «Ардус», выигрывавший Кубок республики четыре раза.

Все финалы

Победы по клубам

См. также 
 Чемпионат Узбекистана по мини-футболу

Примечания

Ссылки 
 Кубок Узбекистана на сайте futsalplanet.com
 Официальный сайт Ассоциации мини-футбола Узбекистана

Узбекистан
Мини-футбол в Узбекистане